Der Blattrand steht für:

 Blattrand (Kartografie), einen Bereich einer Karte
 die seitliche Begrenzung eines Pflanzenblattes, siehe Blattform#Spreitenrand